Открытый чемпионат Валенсии по теннису 2006 () — 12-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Валенсии, Испания, и являющегося частью Тура ATP в рамках международной серии соревнований ATP.

В 2006 году турнир прошёл с 10 по 16 апреля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Игорь Андреев
 Парный турнир —  Фернандо Гонсалес /  Мартин Родригес

Общая информация

Соревнования

Одиночный турнир 
  Николас Альмагро обыграл  Жиля Симона со счётом 6-2, 6-3.
 Альмагро выиграл дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Симон сыграл дебютный финал в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Парный турнир 
  Томаш Зиб /  Давид Шкох обыграли  Павла Визнера /  Лукаша Длоуги со счётом 6-4, 6-3.
 Зиб выиграл дебютный и единственный титул за карьеру в основном туре ассоциации.
 Шкох выиграл 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Валенсии
 ATP Тур 2006
 Международная серия ATP

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

Испания
Теннис
Апрель 2006 года
2006